Der Federation Cup 1966 (ab 1995 Fed Cup) war die 4. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 10. bis 16. Mai im Turin Press Sporting Club in Turin, Italien. Im Finale standen sich die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und BR Deutschland gegenüber, das die Vereinigten Staaten mit 0:3 gewann.

Weltgruppe

Finale

BR Deutschland – Vereinigte Staaten

Weblinks 
 Fed Cup 1966

1966
Tennisturnier 1966
Tennisturnier in Turin